Turati se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Emilio Turati
 Ernesto Turati
 Gianfranco Turati